August Siebert (1854 - 1923 ) foi um botânico  alemão .

Editou em alemão, com Andreas Voss (1857-1924), a terceira edição do Guía Vilmorin de floricultura, Vilmorin's Blumengärtnerei.

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha